PTT, correus de Turquia (Posta, Telgraf, Telefon)
 Push to talk, nom anglès pel sistema prémer per parlar.
 Tereftalat de politrimetilè, un polièster.
 PTT, club esportiu turc